ISL steht für:
 Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, deutsch-französisches militärisches Forschungszentrum, siehe Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint-Louis
 Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik
 International Sign Language, eine Gebärdensprache
 International Swimming League, Schwimmwettbewerb
 Inter-Switch Link Protocol, proprietäres Protokoll von Cisco, welches bei VLAN Anwendung findet
 Internationale sozialistische linke
 International Sport and Leisure, ehemaliger internationaler Sportrechtevermarkter
 Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben
 Indian Super League, professioneller Fußballwettbewerb in Indien
 Island (ISO-3166-/IOC-Code)
 Flughafen Istanbul-Atatürk (IATA-Code)
 Eagle Air of Iceland (ICAO-Code), ehemalige isländische Fluggesellschaft

isl steht für:
 Isländische Sprache (ISO-639-3-Code)

ISL